Identity Crisis (crisi d'identità in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
Identity Crisis  – film del 1989 diretto da Melvin Van Peebles

Fumetto 
Crisi d'identità (Identity Crisis) – miniserie della DC Comics del 2004
Crisi d'identità (Identity Crisis) – saga a fumetti della Marvel Comics del 1998

Musica 
 Identity Crisis  – traccia dell'album Where's My Towel/Industry Standard dei Big Boys del 1981
Identity Crisis  – album degli Sweet del 1982
 Identity Crisis  – traccia dell'album Television City Dream degli Screeching Weasel del 1998
Identity Crisis  – album dei Thrice del 2000
 Identity Crisis  – album di Shelby Lynne del 2003
 Identity Crisis  – album delle Clea del 2004
 Identity Crisis  – traccia dell'album Smear Campaign dei Napalm Death del 2006
 Identity Crisis  – traccia dell'album 100% Hell dei Necrodeath del 2006
 Identity Crisis – album dei WSTR del 2018

Televisione 
 Doppio gioco (Identity Crisis) – episodio della quinta stagione di Colombo
 Millander è tornato (Identity Crisis) – episodio della seconda stagione di CSI: Scena del crimine
 Identity Crisis  – episodio della seconda stagione di Danny Phantom
 Identity Crisis  – episodio di Garfield e i suoi amici
 Identity Crisis  – episodio della ottava stagione di Law & Order: Criminal Intent
 L'eliminatore (Identity Crisis) – episodio della quinta stagione di NCIS
 Crisi d'identità (Identity Crisis) – episodio della prima stagione di Numb3rs
 Identity Crisis  – episodio della quarta stagione di Oltre i limiti
 Crisi d'identità (Identity Crisis) – episodio di Runaway
 Identity Crisis  – episodio della terza stagione di Sorriso d'argento
 Crisi d'identità (Identity Crisis) – episodio di The Spectacular Spider-Man
 Identity Crisis  – episodio della quarta stagione di Squadra Med - Il coraggio delle donne
 Metamorfosi (Identity Crisis) – episodio della quarta stagione di Star Trek: The Next Generation